Falciformispora — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1992 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 23.10.2019 налічує 4 види роду Falciformispora:

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D. 1992. Intertidal mangrove fungi from the west coast of Mexico, including one new genus and two new species. Mycological Research. 96:25-30 — P. 26.

Роди грибів
Плеоспоральні